Jméno a příjmení Olga Čechová se může vztahovat k následujícím osobnostem:

 Olga Čechová (herečka) – německá filmová herečka ruského původu (1898–1980)
 Olga Čechová (výtvarnice) – česká ilustrátorka, grafička a výtvarnice animovaného filmu (1925–2010)